Odax är ett släkte av fiskar. Odax ingår i familjen Odacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Odax